O Custo por Clique, ou CPC, é um tipo de bonificação aplicado a Programa de Afiliados que consiste na distribuição de uma parte do lucro de publicidade entre os participantes que gerarem tráfego para o site.

Muito conhecido atualmente, o AdSense, é um exemplo de CPC que explica como são trabalhadas as bonificações. Existem dois lados: o anunciante (que nesse caso trabalha com AdWords) e o afiliado (que nesse caso trabalha com o AdSense).

A idéia principal, saindo do exemplo acima, é que o Anunciante (A) tem a expectativa de aumentar suas visitas e, consequentemente, seus lucros. Dessa maneira compra “créditos” (C) para exibir links e banners em sites de afiliados. Em contrapartida o Afiliado (B) que tem um site e deseja monetizá-lo se cadastra no site provedor de afiliação e passa a colocar anúncios do Anunciante (A). Quando um visitante entrar no site do Afiliado (B) e clicar em um anúncio o Anunciante (A) acontece o seguinte processo:
O Afiliado (B) recebe uma porcentagem, ou valor fixo, como recompensa pela indicação do link e o Anunciante (A) paga com seus “créditos” (C). A o valor recebido e pago pelo anúncio é variável e definido pela empresa provedora do programa de afiliação.

Ver também 
 Google Adsense

Web
Marketing
Comércio eletrónico